Mbodj peut désigner :
 Aïda Mbodj, une femme politique sénégalaise
 Aïssatou Mbodj, femme politique sénégalaise
 Kara Mbodj, un footballeur sénégalais
 Ndieumbeutt Mbodj, une linguère du Waalo, dans l'ancien Sénégal
 Marie Sarr Mbodj, une femme politique sénégalaise
 Kabirou Mbodj, Chef d'entreprise et fils de la précédente
 Ababacar Mbaye Mbodj, descendant du roi du Waalo Barka Mbodj
 Ndiogou Mbodj, homme d'affaires Sénégalais, descendant de Ndieumbeutt Mbodj